Жан-Симон Бартелеми (; 5 марта 1743, Лан, О-де-Франс — 1 марта 1811, Париж) — французский исторический художник, декоратор, рисовальщик, . Творил в консервативной манере позднего барокко и рококо.

Биография 
Родился в семье скульптора Жана-Жозефа Бартелеми. Учился в Академии живописи и скульптуры у живописца Ноеля Галле (1711—1781).

Стал известен в конце 1760-х годов, выиграв Римскую премию (1767). Создал 6 декоративных картин в манере Франсуа Буше для Hôtel de l’Intendance de Champagne в Шалон-ан-Шампань. Позже ему было поручено украсить аллегориями потолки для Луврского дворца, Люксембургского дворца, дворца Фонтенбло и других. С 1775 по 1789 год регулярно выставлялся в Салоне .

Работал для Мануфактуры Гобеленов. В 1770 году был назначен управляющим Мануфактуры Гобеленов.

Будучи признанным авторитетом, сопровождал Наполеона во время Итальянской кампании (1796—1797). В Италии ему была поручена задача отбора произведений искусства, которые были конфискованы и вывезены в Париж в соответствии с Толентинским договором в феврале 1797 г.

Исторический художник, портретист. В 1805 году стал профессором Высшей школы изящных искусств в Париже.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Jean-Simon Berthélemy (1743—1811)
 Картины Жана-Симона Бартелеми

Художники барокко
Художники рококо
Исторические художники Франции
Художники-портретисты Франции
Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Преподаватели Национальной высшей школы изящных искусств